Торит:

 Торит — город в Южном Судане
 Торит — минерал из группы циркона, силикат тория